Schlacht von Québec steht für:

 Schlacht von Québec (1690)
 Schlacht von Québec (1775)

Siehe auch:
 Québec-Expedition, britischer Angriff auf Québec (1711)
 Schlacht auf der Abraham-Ebene (1759)
 Belagerung von Québec (1759)
 Schlacht bei Sainte-Foy (1760)